Als Methodenstreit werden bezeichnet:
 der Methodenstreit in den Sozialwissenschaften, siehe Methodenstreit (Sozialwissenschaften)
 der Methodenstreit der Weimarer Staatsrechtslehre
 der ältere Methodenstreit der Nationalökonomie
 der jüngere Methodenstreit der Nationalökonomie, siehe Werturteilsstreit
 der Methodenstreit um die Interpretation von Marx’ Kritik der politischen Ökonomie
 der Methodenstreit der Geschichtswissenschaft, der sich 1893–1899 um Karl Lamprecht entspann,
 der Methodenstreit in der Betriebswirtschaftslehre in den 1920ern,
 der Methodenstreit im Zusammenhang mit der Gehörlosigkeit, siehe Methodenstreit (Gehörlosensprache)
 das als Methodenstreit bezeichnete Ringen um ein Gleichgewicht von Theorie und Praxis in der mittelalterlichen Medizin